Férfi kosárlabda-világbajnokság
 Női kosárlabda-világbajnokság